Il singolare del torneo di tennis Rothmans International London 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Mark Cox che ha battuto in finale Brian Fairlie 6-1, 7-5.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rothmans International London 1975